Royal Dutch Shell, companyia petroliera
 Shell (informàtica), intèrpret d'ordres usat per interaccionar amb el nucli del sistema operatiu